Anthony Modeste (Cannes, 14 april 1988) is een Frans betaald voetballer die bij voorkeur in de aanval speelt. Hij verruilde TSG 1899 Hoffenheim in juni 2015 voor 1. FC Köln, waar hij in juli 2016 zijn contract verlengde tot medio 2021.. Op 12 juli 2017 verhuisde Modeste naar het Chinese Tianjin Quanjian. In 2018 keerde hij terug naar Keulen.

Modeste komt uit de jeugdopleiding van Nice en kreeg een profcontract in 2007. Na in zijn laatste seizoen bij Nice op huurbasis te zijn uitgeleend aan Angers en clubtopscorer werd met twintig doelpunten, verhuisde hij naar Bordeaux. Hij tekende in augustus 2010 een vierjarig contract bij Girondins Bordeaux, dat hem overnam van OGC Nice.

In zijn eerste seizoen bij Bordeaux speelde Modeste bijna alle wedstrijden en maakte hij tien doelpunten in de Ligue 1. In zijn tweede seizoen werd hij door coach Gillot veelal gebruikt als invaller. Na de eerste helft van het seizoen 2011/12 verhuisde Modeste daarom voor de rest van het seizoen op huurbasis naar Blackburn Rovers. Bordeaux had geen optie tot koop opgenomen in het huurcontract en de aanvaller keerde aan het einde van het seizoen terug naar Frankrijk.

Modeste kwam uit voor Franse nationale jeugdelftallen onder 17, onder 18, onder 19 en Jong Frankrijk.

Statistieken

Overig
De Duitse partyzanger Ikke Hüftgold heeft in mei 2017 een nummer over Modeste uitgebracht.

Zie ook
Lijst van spelers van Blackburn Rovers
Lijst van spelers van Girondins de Bordeaux

Modeste, Anthony